Překmit může být:
 překmit (elektronika)
 překmit (teorie řízení)
 překmit (systémová dynamika)